Este nombre Spirit puede referirse a uno de los siguientes álbumes:

 Spirit, un álbum de la cantante estadounidense Jewel lanzado en 1998.
 Spirit, un álbum de la cantante británica Leona Lewis lanzado en 2007.
 Spirit, un álbum del grupo británico Depeche Mode que será lanzado en 2017.